Коровкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровкино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Коровкино — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Коровкино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Коровкино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Коровкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Бологовская волость.
 Коровкино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Глубоковская волость.
 Коровкино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Матюшкинская волость.
 Коровкино — деревня в Палкинском районе Псковской области, Васильевская волость.
 Коровкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Коровкино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Коровкино — село в Кесовогорском районе Тверской области.
 Коровкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Коровкино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Коровкино — деревня в Старицком районе Тверской области.